Моцар Іван Миколайович (1941—2016) — український журналіст та літератор, лауреат Полтавської літературної премії ім. Івана Артеменка.
 Моцар Олександр Миколайович (1970—2014) — солдат ЗСУ, учасник російсько-української війни.

Примітки